Date – japońskie miasto w prefekturze Hokkaido
 Date – japońskie miasto w prefekturze Fukushima